Inja – fiume della Siberia sudoccidentale, affluente dell'Ob';
 Inja – fiume della Siberia sudoccidentale, affluente del Čaryš;
 Inja  – fiume dell'estremo oriente russo, tributario del mare di Ochotsk.
 Inja – cortometraggio diretto da Steve Pasvolsky e Joe Weathersone, candidato all'Oscar al miglior cortometraggio 2003